Dit is de lijst van de steden in de Palestijnse gebieden. De meeste staan onder de controle van de Palestijnse Autoriteit. De Israëlische nederzettingen op de Westbank en Oost-Jeruzalem staan onder de controle van Israël.

Steden onder de controle van de Palestijnse Autoriteit
De steden uit het gouvernement Jeruzalem zijn niet opgenomen in de tabel.

Steden in het gouvernement Jeruzalem
Oost-Jeruzalem (onder Israëlisch bestuur)
Abu Dis
al-Eizariya
ar-Ram

Joodse steden op de Westelijke Jordaanoever
De volgende joodse nederzettingen (illegaal volgens internationaal recht en VN) zijn steden:
Ariël
Betar Illit
Ma'ale Adoemim
Modi'in Illit

Referenties

Palestina
Stad in Palestina
Steden